La Basse-Californie est une région du Mexique qui peut se référer à plusieurs entités géographiques et historiques :

 La Péninsule de Basse-Californie, une péninsule de l'ouest du Mexique ;
 Le Désert de Basse-Californie, la plus grande zone désertique de la Péninsule de Basse-Californie ;
 La Basse-Californie, la partie méridionale des Californies, une colonie espagnole de Nouvelle-Espagne ;
 Le Territoire de la Basse-Californie (1824-1930), un territoire du Mexique, séparé en deux entités en 1930 :
 Le Territoire du Nord de la Basse-Californie (1930-1952) ;
 Le Territoire du Sud de la Basse-Californie (1930-1974) ;
 La République de Basse-Californie (1853), une république indépendante ;
 L'État de Basse-Californie, un actuel État du Mexique ;
 La Basse-Californie du Sud, un autre État du Mexique.

Voir aussi
 

en:California (disambiguation)#Regions and historical territories